Хуан Хакобо Торес има више значења:

 Хуан Хакобо Торес, Ла Монера (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Хакобо Торес, Бодега де Тотонтепек (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику